Owen County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Owen County (Indiana)
 Owen County (Kentucky)